Mamertinos - mercenários campânios do século III a.C. na Sicília.
 Mamertino (retor) - retor romano do 
 Cláudio Mamertino - oficial romano do 
 Mamertino (tribuno) - oficial romano do